Озерское сельское поселение:

Белгородская область
Озерское сельское поселение — входит в Старооскольский городской округ

Волгоградская область
 Озерское сельское поселение — входит в Иловлинский район

Воронежская область
 Озерское сельское поселение — входит в Бутурлиновский район

Ульяновская область
 Озерское сельское поселение — входит в Чердаклинский район